Foscari ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Foscari (1904–1980), Offizier der italienischen Marine
 Francesco Foscari (1373–1457), Doge von Venedig

Foscari steht für:

 Foscari (Adelsgeschlecht), venezianisches Adelsgeschlecht 
 Villa Foscari, berühmte Villa am Brenta-Kanal
 Università Ca’ Foscari di Venezia, Name der Universität Venedig
 I due Foscari, Oper von Giuseppe Verdi